Mulunguense – abitanti di Mulungu (Ceará)
Mulunguense – abitanti di Mulungu (Paraíba)
Mulunguense – abitanti di Mulungu do Morro